Chris Reed (baseball) ;
 Chris Reed (patinage artistique).